Али́сово — деревня в Фатежском районе Курской области. Входит в состав Солдатского сельсовета.

География 
Расположена в 14 км к юго-востоку от Фатежа на правом берегу ручья Никовец, притоке Руды. Высота над уровнем моря — 215 м.

 Климат
Алисово, как и весь район, расположено в поясе умеренно континентального климата с тёплым летом и относительно тёплой зимой (Dfb в классификации Кёппена).

 Часовой пояс

История 
Вплоть до начала XVIII века на территории Алисово, а также в соседних деревень Шуклино и Кромская, стояли заградительные сторожевые отряды, охранявшие русские земли от набегов ногайцев и крымских татар. В XIX веке деревней владели помещики Ребиндеры.

По состоянию на 1955 год в деревне находился центр колхоза имени Калинина. До 2010 года входила в состав Любимовского сельсовета.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. В деревне 27 домов.

Транспорт 
Алисово находится в 12 км от автодороги федерального значения  «Крым» (Москва — Тула — Орёл — Курск — Белгород — граница с Украиной) как часть европейского маршрута E105, в 13 км от автодороги регионального значения  (Фатеж — Дмитриев), в 3,5 км от автодороги межмуниципального значения  (38К-038 — Солдатское — Шуклино), на автодороге  (38Н-679 — Алисово), в 31 км от ближайшего ж/д остановочного пункта 552 км (линия Навля — Льгов I).

В 158 км от аэропорта имени В. Г. Шухова (недалеко от Белгорода).

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Фатежского района